Anna Maria Siewierska-Chmaj – polska politolog, dr hab. nauk społecznych, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, oraz Katedry Nauk o Administracji Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Życiorys 
13 kwietnia 2005 obroniła pracę doktorską Politologiczno-semantyczna analiza expose premierów Polski w latach 1919–2001, 5 czerwca 2017 habilitowała się na podstawie dorobku naukowego i pracy zatytułowanej Mity w polityce. Funkcje i mechanizmy aktualizacji. Otrzymała nominację profesorską. Została zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Objęła funkcję profesora nadzwyczajnego w Katedrze Nauk o Administracji Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, a także w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Jest rektorem w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Przypisy 

Polscy politolodzy
Wykładowcy uczelni w Rzeszowie
Urodzeni w XX wieku
Wykładowcy Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie